Maguny – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim
 Maguny – wieś na Litwie, w rejonie święciańskim
 Maguny – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie wisagińskim
 Maguny – gmina na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie wisagińskim
 Maguny – część wsi Laudany na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont.